Die AEGON Surbiton Trophy 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 5. bis 11. Juni 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames